Stallings ist der Familienname folgender Personen:

 Jesse F. Stallings (1856–1928), US-amerikanischer Rechtsanwalt und Politiker
 Jim Stallings, US-amerikanischer Rockmusiker
 John Stallings (1935–2008), US-amerikanischer Mathematiker
 Laurence Stallings (1894–1968), US-amerikanischer Schriftsteller, Drehbuchautor, Journalist und Fotograf
 Mary Stallings (* 1939), US-amerikanische Jazzsängerin
 Richard H. Stallings (* 1940), US-amerikanischer Politiker
 Ron Stallings (1947–2009), US-amerikanischer Rockmusiker
 Scott Stallings (* 1985), US-amerikanischer Golfer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Stallings (Illinois)
 Stallings (North Carolina)

Siehe auch:
 Satz von Stallings, Lehrsatz aus dem mathematischen Gebiet der Gruppentheorie
 Stalling